VI — римская цифра 6.
 VI век — столетие, длившееся от 501 года до 600.
 VI век до н. э. — столетие, длившееся от 600 года до 501 года до н. э..
 VI Железный легион
 VI Победоносный легион
 VI Вселенский собор
 VI округ Парижа
 vi — консольный текстовый редактор
VI, vi, Vi — коды:
 VI — FIPS-код страны для Британских Виргинских островов.
 VI — Коды USPS; ISO 3166; WMO для Американские Виргинских островов.
 vi — код ISO 639 для вьетнамского языка.